Soví vrch může být:

 jiný název pro vrch Sovice u Litoměřic
 Soví vrch (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách